Pašman může být:

 Pašman – chorvatský ostrov v Jaderském moři
 Pašman (opčina) – opčina v Zadarské župě na stejnojmenném ostrově
 Pašman (vesnice) – vesnice ve stejnojmenné opčině